James Ferguson – astronomo scozzese
James Ferguson – astronomo statunitense
James Ferguson – giocatore di pallanuoto statunitense

Pagine correlate 
James Fergusson